Gabriel Roucaute (1904-1960), résistant français et homme politique français.
Marcel Roucaute (1917-2011), journaliste et homme politique français.
Roger Roucaute (1912-1991), résistant et homme politique français.
Yves Roucaute (1953-), universitaire et écrivain français.